Brossa kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brousse-le-Château, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Turkiet 

 Bursa (stad), provinshuvudstad, Osmangazi, 

Robotskapade Turkietförgreningar